Spiegelei ist:
 Spiegelei, eine Eierspeise
 Spiegelei (Fernsehsendung), Fernsehshow von RTL Plus mit Uwe Hübner (1988–1989)
 Markenname einer Spirituose der Firma Behn Getränke
 Sublabel des Unternehmens Intercord
 die Galaxie NGC 7742 („Spiegelei-Galaxie“)
 umgangssprachlich das Vorfahrtszeichen Schild Nummer 306
 umgangssprachlich eine Flagge beim Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport#Spiegelei